Zoran Petrović (football)
Zoran Petrović (water-polo)